Cavalcanti ist der Familienname folgender Personen:
 der Cavalcanti (Familie), florentiner Familie des 13. bis 16. Jahrhunderts

Einzelne Personen:
 Alberto Cavalcanti (1897–1982), brasilianischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Alexandre Cavalcanti (* 1996), portugiesischer Handballspieler
 Ana Flavia Cavalcanti (* 1982), brasilianische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Performancekünstlerin und Filmregisseurin
 Andressa Cavalcanti (* 1996), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Carlos Cavalcanti (1909–1973), brasilianischer Kunsthistoriker
 Claudia Cavalcanti (* 1966), italienische Schauspielerin und Fernsehregisseurin
 Constâncio Deschamps Cavalcanti (1872–1957), brasilianischer Generalmajor
 Dado Cavalcanti (* 1981), brasilianischer Fußballtrainer
 Flávio Cavalcanti (1923–1986), brasilianischer Journalist und Fernsehmoderator
 Gabriel Cavalcanti, portugiesischer Handballspieler
 Geraldo Holanda Cavalcanti (* 1929), brasilianischer Schriftsteller, Übersetzer und Diplomat
 Giovanni Cavalcanti (1381–um 1451), italienischer Geschichtsschreiber
 Guido Cavalcanti (1255–1300), italienischer Dichter
 João Pessoa Cavalcânti de Albuquerque (1878–1930), brasilianischer Politiker
 José Pessôa Cavalcanti de Albuquerque (1885–1959), brasilianischer Marschall
 Newton de Andrade Cavalcanti (1885–1965), brasilianischer General
 Pedro de Alcântara Cavalcanti de Albuquerque (1884–1960), brasilianischer Generalmajor
 Roberto Andersen Cavalcanti (1921–2001), brasilianischer Admiral
 Robinson Cavalcanti (1944–2012), brasilianischer Bischof
 Tiago Fernandes Cavalcanti (* 1984), brasilianischer Fußballspieler